Marsch auf Bern steht für folgende Demonstrationen in der Schweiz

 Marsch auf Bern (1937), Umzug der Nationalen Front durch die Berner Innenstadt
 Marsch auf Bern, Demonstration auf dem Bundesplatz in Bern 1969, siehe Frauenstimmrecht in der Schweiz #1959–1971: Endphase
 Marsch auf Bern, Bezeichnung der politischen Gegner für eine Großdemonstration der Schweizerischen Volkspartei, siehe Ausschreitungen in Bern 2007 #Geschehen